Az Antiokhosz (görögül Aντιóχoς) nevet számos ókori személyiség viselte. A név származéka az Antiokheia városnév.

 Antiokhosz, Melasz kalüdóni királyfi fia

A Szeleukida Birodalom uralkodói 

A dinasztiaalapító I. Szeleukosz Nikatór apját Antiokhosznak nevezték, és ez vált a leggyakoribb uralkodói névvé a családban.

I. Antiokhosz Szótér
II. Antiokhosz Theosz
III. Antiokhosz 
IV. Antiokhosz Epiphanész
V. Antiokhosz Eupatór
VI. Antiokhosz Epiphanész
VII. Antiokhosz Euergetész
VIII. Antiokhosz Grüposz
IX. Antiokhosz Küzikénosz
X. Antiokhosz Euszebész
XI. Antiokhosz
XII. Antiokhosz Dionüszosz
XIII. Antiokhosz

Kommagénéi uralkodók 

I. Antiokhosz kommagénéi király
II. Antiokhosz kommagénéi király
III. Antiokhosz kommagénéi király
IV. Antiokhosz kommagénéi király

Egyéb 

Antiokhosz Hierax, szeleukida trónkövetelő
Antiokhosz, ókeresztény püspök, író
Aszkaloni Antiokhosz, filozófus